Кубок европейских чемпионов по регби 2017/2018 — четвёртый по счёту розыгрыш Кубка европейских чемпионов (23-й если считать с турниром-предшественником Кубком Хейнекен), международного турнира, организуемого Европейским профессиональным клубным регби (EPCR), в котором принимают участие лучшие клубы из наиболее сильных чемпионатов Европы — Английской Премьер-лиги, Про14 и Топ 14.

Финальный матч пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания.

Команды

Отбор 
В групповом этапе турнира встретится 20 команд, которые квалифицировались по следующим критериям:
 Англия: 6 лучших команд Премьер-лиги;
 Франция: 6 лучших команд Топ 14;
 Про14 (Ирландия, Италия, Уэльс, Шотландия):
 По лучшей команде из каждой страны;
 Три лучших команды чемпионата, не квалифицировавшихся по первому критерию.
 Победитель трёхматчевого квалификационного турнира.

Квалификация 
В квалификации, которая прошла в мае 2017 года сыграли четыре команды, которые заняли седьмые места в Премьер-лиге и Топ 14, а также восьмое и девятое места в Про14. Всего было сыграно три матча (два полуфинала и финал). Победителем стал английский «Нортгемптон Сэйнтс», а трое других участников получили места в Кубке вызова.

Полуфиналы

Финал

Участники

Групповой этап 

Жеребьёвка группового этапа состязания прошла 8 июня 2017 года в швейцарском Невшателе. Место проведения финала было определено в апреле 2017 года. Впервые в истории турнира заключительный матч пройдёт за пределами «большой шестёрки европейского регби» — на «Сан-Мамесе» в испанском Бильбао.

Команды были распределены по 4 в пяти группах, каждая сыграла дома и на выезде с каждым из соперников. В плей-офф выходят пять команд, занявших первые места в своих группах, и три лучших команды, занявших вторые места. За победу команда получает 4 очка, за ничью 2 очка. Кроме того, в случае заноса 4 и более попыток в одном матче, команда получает бонусный балл в атаке. В случае же поражения с разницей менее 7 очков — бонусный балл в защите.

Итоговые позиции 

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Распределение команд, прошедших в плей-офф

Примечания 

2017/2018
2017 год в регби
2018 год в регби